Чют — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чют — озеро, в левобережье р. Хонгор, координаты 63°06' с. ш. 118°06' в. д., код ГКГН 421637.
 Чют — озеро, на правом берегу р. Вилюй, северо-восточнее устья р. Сэтэке, координаты 63°21' с. ш. 120°21' в. д., код ГКГН 132520.
 Чют — озеро, на правом берегу р. Онхотукан, координаты 62°51' с. ш. 120°54' в. д., код ГКГН 455817.

См. также